Teutoniella är ett släkte av spindlar. Teutoniella ingår i familjen Micropholcommatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Teutoniella